Dubai Tennis Championships 2023 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf II i Aviation Club Tennis Centre i Dubai, Forenede Arabiske Emirater i perioden 19. februar - 4. marts 2023. Det var den 31. udgave af Dubai Tennis Championships, der på grund af et navnesponsorat fra Dubai Duty Free afvikledes under navnet Dubai Duty Free Tennis Championships. Turneringen foregik over to uger, hvor kvindernes rækker, der var en del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 1000, blev spillet i den første uge, efterfulgt af mændenes rækker, der indgik i ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 500, i den anden uge.

Damesingletitlen blev vundet af Barbora Krejčíková, som i den 91 minutter lange finale besejrede topseedede Iga Świątek med 6-4, 6-2, og som dermed vandt sin første singletitel på WTA 1000-niveau. Turneringssejren var endvidere hendes sjette singletitel på WTA Tour og den første i 2023. På vejen til triumfen besejrede Krejčíková fire top 10-spiller, herunder de tre højst rangerede spillere på WTA's verdensrangliste, Aryna Sabalenka (nr. 2) i kvartfinalen, Jessica Pegula (nr. 3) i semifinalen og Świątek (nr. 1) i finalen, og det var blot femte gang i WTA Tours historie, at en spiller besejrede ranglistens nr. 1, 2 og 3  ved samme turnering. I anden runde havde Krejčíková afværget fire matchbold i sejren over ranglistens nr. 8, Darja Kasatkina, og i kvartfinalen mod Sabalenka havde hun vendt stillingen 0-6, 1-3 til sejr. Det var tjekkets sjette finalesejr i hendes seneste syv WTA-finaler i single, og resultatet medførte, at hun avancerede fra 30.- til 16.-pladsen på verdensranglisten. Iga Świątek var i sin sjette WTA 1000-finale, men det var første gang, at hun måtte forlade slutkampen i taberens rolle.

I herresingleturneringen sejrede Daniil Medvedev efter finalesejr på 6-2, 6-2 over den forsvarende mester, Andrej Rubljov, og Medvedev vandt dermed en ATP-turnering for tredje uge i træk, eftersom han de foregående to uger havde vundet titlerne i Rotterdam og Doha. Han vandt samtidig sin 18. ATP-titel, og han blev den første spiller, der vandt sine 18 første turneringssejre på ATP Tour i 18 forskellige byer. Medvedev havde i semifinalen sat en stopper for Novak Djokovic' ubesejrede start på 2023-sæsonen. Det var tredje sæson i træk, at herresingletitlen i Dubai blev vundet af en russer.

Sejren i doubleturneringen gik til Veronika Kudermetova og Ljudmila Samsonova, der vandt 6-4, 6-7(4), [10-1] over Chan Hao-Ching og Latisha Chan i finalen, der varede to timer og fire minutter. Kudermetova vandt sin sjette WTA-titel i double og forsvarende dermed med held den Dubai-titel, hun året før havde vundet med Elise Mertens som makker, og det var hendes tredje WTA 1000-doubletitel i karrieren. Til gengæld vandt Samsonova sin første WTA-titel i double i sin første WTA-doublefinale. Den tidligere nr. 1 på WTA's verdensrangliste i double, Sania Mirza, spillede sin sidste professionelle turnering, og med Madison Keys som makker tabte hun i første runde til de senere vindere, Kudermetova og Samsonova.

Herredoubletitlen blev vundet af Maxime Cressy og Fabrice Martin, der i deres første turnering som makkere besejrede Lloyd Glasspool og Harri Heliövaara i finalen med 7-6(2), 6-4 på en time og 25 minutter. Sejren var Cressys første ATP-titel, mens Martin vandt sin 8. doubletitel på ATP Tour, men den første siden han i 2021 vandt i Antwerpen sammen med Nicolas Mahut.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Dubai Tennis Championships 2023 androg $ 5.643.963, hvilket er en stigning på ca. 88 % i forhold til den foregående turnering i 2022, hvilket bragte præmiebeløbet op på nogenlunde samme niveau som før COVID-19-pandemien. Heraf udgjorde præmiesummen til herrernes rækker på ATP Tour $ 2.855.495, mens der i alt var $ 2.788.468 til kvinderne i deres turnering på WTA Tour.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste seks uger før turneringens start.
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 4 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.  af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 42 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste fire uger før turneringens start.
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Dubai Tennis Championships 
 ATP Tour - Dubai Tennis Championships 2023 
 WTA Tour - Dubai Tennis Championships 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023